Но́ва-Весь () — наименование населённых пунктов в Польше.

Варминско-Мазурское воеводство 
 Нова-Весь — село в Дзялдовском повяте;
 Нова-Весь — село в Илавском повяте;
 Нова-Весь — село в Ольштынский повяте;
 Нова-Весь — село в Пишском повяте;
 Нова-Весь — село в Эльблонгский повяте;

Великопольское воеводство 
 Нова-Весь — село в Вольштынском повяте;
 Нова-Весь — село в Вонгровецком повяте;
 Нова-Весь — село в гмине Вронки Шамотульского повята;
 Нова-Весь — село в гмине Гизалки Плешевского повята;
 Нова-Весь — село в гмине Загурув Слупецкого повята;
 Нова-Весь — село в Кольском повяте;
 Нова-Весь — село в Косьцянском повяте;
 Нова-Весь — село в Кротошинском повяте;
 Нова-Весь — село в гмине Рыхталь Кемпненского повята;
 Нова-Весь — село в Чарнковско-Тшчанецкий повяте;
 Нова-Весь — село в гмине Тшциница Кемпненского повята;
 Нова-Весь — село в гмине Плешев Плешевского повята;
 Нова-Весь — село в гмине Скульск Конинского повята;
 Нова-Весь — село в гмине Слупца Слупецкого повята;
 Нова-Весь — село в гмине Сомпольно Конинского повята;
 Нова-Весь — село в гмине Казмеж Шамотульского повята.

Западно-Поморское воеводство 
 Нова-Весь — село в Западно-Поморском воеводстве.

Куявско-Поморское воеводство 
 Нова-Весь — село в Александрувском повяте;
 Нова-Весь — село в Бродницком повяте;
 Нова-Весь — село в гмине Вельге Липновского повята;
 Нова-Весь — село в гмине Влоцлавек Влоцлавского повята;
 Нова-Весь — село в гмине Голюб-Добжинь Голюбско-добжинского повята;
 Нова-Весь — село в Грудзёндзском повяте;
 Нова-Весь — село в гмине Избица-Куявска Влоцлавского повята;
 Нова-Весь — село в гмине Любень-Куявски Влоцлавского повята;
 Нова-Весь — село в Могиленском повяте;
 Нова-Весь — село в Радзеювском повяте;
 Нова-Весь — село в Семпульненском повяте;
 Нова-Весь — село в Торуньском повяте;
 Нова-Весь — село в гмине Хростково Липновского повята;
 Нова-Весь — село в гмине Цехоцин Голюбско-добжинского повята;

Лодзинское воеводство 
 Нова-Весь — село в Белхатувском повяте;
 Нова-Весь — село в Велюньском повяте;
 Нова-Весь — село в гмине Вртковице Поддембицкого повята;
 Нова-Весь — село в гмине Кутно Кутновского повята;
 Нова-Весь — село в гмине Нове-Островы Кутновского повята;
 Нова-Весь — село в Паенченском повяте;
 Нова-Весь — село в гмине Поддембице Поддембицкого повята;
 Нова-Весь — село в гмине Розпжа Пётркувского повята;
 Нова-Весь — село в Серадзком повяте;
 Нова-Весь — село в гмине Сулеюв Пётркувского повята;

Люблинское воеводство 
 Нова-Весь — село в Билгорайском повяте;
 Нова-Весь — село в гмине Краснобруд Замойского повята;
 Нова-Весь — село в гмине Стары-Замость Замойского повята;
 Нова-Весь — село в Томашувском повяте;

Любушское воеводство 
 Нова-Весь — село в Всховском повяте;
 Нова-Весь — село в Мендзыжечском повяте;

Малопольское воеводство 
 Нова-Весь — село в Краковском повяте;
 Нова-Весь — село в Мысленицком повяте;
 Нова-Весь — село в Новосонченском повяте;
 Нова-Весь — село в Освенцимском повяте;

Мазовецкое воеводство 
 Нова-Весь — село в Гостынинском повяте;
 Нова-Весь — село в Груецком повяте;
 Нова-Весь — село в гмине Длугосёдло Вышкувского повята;
 Нова-Весь — село в гмине Дробин Плоцкого повята;
 Нова-Весь — село в Жарардувском повяте;
 Нова-Весь — село в гмине Жонсник Вышкувского повята;
 Нова-Весь — село в Западно-Варшавском повяте;
 Нова-Весь — село в Легионовском повяте;
 Нова-Весь — село в гмине Липско Липского повята;
 Нова-Весь — село в Козеницком повяте;
 Нова-Весь — село в гмине Кучборк-Осада Журоминского повята;
 Нова-Весь — село в Миньском повяте;
 Нова-Весь — село в Млавском повяте;
 Нова-Весь — село в Новодвурском повяте;
 Нова-Весь — село в гмине Млодзешин Сохачевского повята;
 Нова-Весь — село в гмине Новы-Дубинув Плоцкого повята;
 Нова-Весь — село в гмине Ойжень Цеханувского повята;
 Нова-Весь — село в Остроленкском повяте;
 Нова-Весь — село в Отвоцком повяте;
 Нова-Весь — село в Прушковском повяте;
 Нова-Весь — село в Пшасньшском повяте;
 Нова-Весь — село в Пясечинском повяте;
 Нова-Весь — село в гмине Рыбно Сохачевского повята;
 Нова-Весь — село в гмине Сенно Липского повята;
 Нова-Весь — село в гмине Семёнтково Журоминского повята;
 Нова-Весь — село в Соколувском повяте;
 Нова-Весь — село в гмине Старозьребы Плоцкого повята;
 Нова-Весь — село в гмине Цеханув Цеханувского повята;

Опольское воеводство 
 Нова-Весь — село в гмине Гожув-Слёнский Олесненского повята;

Нижнесилезское воеводство 
 Нова-Весь — село в гмине Болеславец Болеславецкого повята;
 Нова-Весь — село в гмине Новогродзец Болеславецкого повята;

Подляское воеводство 
 Нова-Весь — село в гмине Бакалажево Сувалкского повята;
 Нова-Весь — село в Ломжинском повяте;
 Нова-Весь — село в Любартувском повяте;
 Нова-Весь — село в Монькском повяте;
 Нова-Весь — село в Сокульском повяте;
 Нова-Весь — село в гмине Сувалки Сувалкского повята;

Силезское воеводство 
 Нова-Весь — село в Гливицком повяте;
 Нова-Весь — село в Бендзинском повяте;
 Нова-Весь — село в гмине Доброва-Зелёна Ченстоховского повята;
 Нова-Весь — село в гмине Клобуцк Клобуцкого повята;
 Нова-Весь — село в гмине Попув Клобуцкого повята;
 Нова-Весь — село в гмине Почесна Ченстоховского повята;
 Нова-Весь — село в Рыбницком повяте;

Подкарпатское воеводство 
 Нова-Весь — село в Кольбушовском повяте;
 Нова-Весь — село в Кросненском повяте;
 Нова-Весь — село в Жешувском повяте;
 Нова-Весь — село в гмине Ниско Нисковского повята;
 Нова-Весь — село в Перемышльском повяте;
 Нова-Весь — село в Сишижувском повяте;
 Нова-Весь — село в гмине Харасюки Нисковского повята;

Свентокшиское воеводство 
 Нова-Весь — село в гмине Буско-Здруй Буского повята;
 Нова-Весь — село в Опатувском повяте;
 Нова-Весь — село в Сандомирском повяте;
 Нова-Весь — село в гмине Слупя Енджеювского повята;
 Нова-Весь — село в гмине Стопница Буского повята;

См. также 
 Нова-Вес

Литература 
 Nowa Wieś, Słownik geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, VII (Netrebka — Perepiat), 1886.